

Примечания

См. также 
 Автомобильные дороги России
 Автомобильные дороги федерального значения России

Россия